|-
|(15751)||1991 VN4|| align=right|12,1|| align=right|3,006|| align=right|0,107|| align=right|11,64|| align=right|5,211||MBA||10. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15752)||1992 BD2|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,227|| align=right|10,84|| align=right|5,627||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15753)||1992 DD10|| align=right|13,3|| align=right|3,242|| align=right|0,105|| align=right|4,42|| align=right|5,837||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15754)||1992 EP|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,194|| align=right|5,85|| align=right|3,668||MBA||7. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15755)||1992 ET5|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,157|| align=right|6,83|| align=right|5,661||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15756)||1992 ET9|| align=right|13,8|| align=right|2,306|| align=right|0,145|| align=right|6,43|| align=right|3,502||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15757)||1992 EJ13|| align=right|13,9|| align=right|2,399|| align=right|0,093|| align=right|5,87|| align=right|3,714||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15758)||1992 FT1|| align=right|14,0|| align=right|2,380|| align=right|0,169|| align=right|4,95|| align=right|3,672||MBA||30. marec 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15759)||1992 GM4|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,137|| align=right|5,71|| align=right|3,687||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15760)||1992 QB1|| align=right|7,2|| align=right|43,75|| align=right|0,066|| align=right|2,20|| align=right|290||CBW||30. avgust 1992||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. X. Luu
|-
|15761 Schumi||1992 SM16|| align=right|13,4|| align=right|2,610|| align=right|0,058|| align=right|10,49|| align=right|4,216||MBA||24. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|15762 Rühmann||1992 SR24|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,220|| align=right|4,20|| align=right|4,054||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15763)||1992 UO5|| align=right|13,3|| align=right|2,729|| align=right|0,076|| align=right|9,74|| align=right|4,509||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15764)||1992 UL8|| align=right|13,6|| align=right|2,651|| align=right|0,204|| align=right|11,86|| align=right|4,315||MBA||31. oktober 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(15765)||1992 WU1|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,344|| align=right|5,23|| align=right|4,164||MBA||18. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(15766)||1993 BD13|| align=right|12,8|| align=right|3,166|| align=right|0,046|| align=right|5,14|| align=right|5,633||MBA||22. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15767)||1993 FN7|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,157|| align=right|6,34|| align=right|5,340||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15768)||1993 FW11|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,206|| align=right|4,29|| align=right|3,289||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15769)||1993 FP23|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,161|| align=right|1,93|| align=right|3,822||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15770)||1993 FL29|| align=right|13,2|| align=right|3,083|| align=right|0,179|| align=right|3,81|| align=right|5,413||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15771)||1993 FS34|| align=right|13,4|| align=right|3,173|| align=right|0,180|| align=right|2,20|| align=right|5,652||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15772)||1993 FW34|| align=right|12,5|| align=right|3,216|| align=right|0,143|| align=right|2,70|| align=right|5,765||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15773)||1993 FO37|| align=right|14,8|| align=right|2,811|| align=right|0,031|| align=right|3,57|| align=right|4,713||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15774)||1993 FK38|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,045|| align=right|4,38|| align=right|5,591||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15775)||1993 FA49|| align=right|15,0|| align=right|2,172|| align=right|0,199|| align=right|00,66|| align=right|3,201||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15776)||1993 KO|| align=right|13,9|| align=right|2,222|| align=right|0,119|| align=right|5,74|| align=right|3,312||MBA||20. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15777)||1993 LF|| align=right|12,6|| align=right|2,554|| align=right|0,108|| align=right|15,58|| align=right|4,081||MBA||14. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15778)||1993 NH|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,313|| align=right|22,26|| align=right|3,498||MBA||15. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|15779 Scottroberts||1993 OA3|| align=right|12,6|| align=right|2,325|| align=right|0,243|| align=right|23,22|| align=right|3,545||MBA||26. julij 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15780)||1993 OO3|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,219|| align=right|1,39|| align=right|3,655||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15781)||1993 OJ7|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,096|| align=right|5,86|| align=right|3,495||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15782)||1993 ON8|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,064|| align=right|3,25|| align=right|3,495||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15783)||1993 PZ2|| align=right|12,2|| align=right|3,943|| align=right|0,261|| align=right|4,86|| align=right|7,828||HLD||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15784)||1993 QZ|| align=right|13,2|| align=right|2,369|| align=right|0,159|| align=right|21,87|| align=right|3,646||MBA||20. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(15785)||1993 QO3|| align=right|13,3|| align=right|3,141|| align=right|0,067|| align=right|14,19|| align=right|5,566||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15786)||1993 RS|| align=right|14,1|| align=right|1,884|| align=right|0,048|| align=right|22,49|| align=right|2,585||MBA||15. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15787)||1993 RY7|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,168|| align=right|1,22|| align=right|3,830||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15788)||1993 SB|| align=right|7,7|| align=right|39,15|| align=right|0,318|| align=right|1,95|| align=right|245||PLT||16. september 1993||La Palma||I. P. Williams; A. Fitzsimmons; D. O'Ceallaigh
|-
|(15789)||1993 SC|| align=right|6,9|| align=right|39,37|| align=right|0,185|| align=right|5,17|| align=right|247||PLT||17. september 1993||La Palma||I. P. Williams; A. Fitzsimmons; D. O'Ceallaigh
|-
|15790 Keizan||1993 TC|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,318|| align=right|22,88|| align=right|3,625||MBA||8. oktober 1993||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(15791)||1993 TM1|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,201|| align=right|3,36|| align=right|3,675||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15792)||1993 TS15|| align=right|15,6|| align=right|2,706|| align=right|0,202|| align=right|2,43|| align=right|4,451||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15793)||1993 TG19|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,188|| align=right|4,27|| align=right|3,743||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15794)||1993 TG31|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,142|| align=right|3,79|| align=right|3,791||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15795)||1993 TY38|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,149|| align=right|7,79|| align=right|4,246||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15796)||1993 TZ38|| align=right|14,2|| align=right|2,438|| align=right|0,126|| align=right|6,87|| align=right|3,805||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15797)||1993 UD3|| align=right|13,4|| align=right|2,399|| align=right|0,152|| align=right|5,33|| align=right|3,716||MBA||22. oktober 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15798)||1993 VZ4|| align=right|14,6|| align=right|2,423|| align=right|0,199|| align=right|1,75|| align=right|3,771||MBA||14. november 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15799)||1993 XN|| align=right|12,9|| align=right|2,649|| align=right|0,124|| align=right|12,16|| align=right|4,311||MBA||8. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15800)||1993 XP|| align=right|13,1|| align=right|2,545|| align=right|0,115|| align=right|12,29|| align=right|4,060||MBA||8. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15801)||1994 AF|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,188|| align=right|3,47|| align=right|3,846||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15802)||1994 AT2|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,076|| align=right|4,77|| align=right|4,522||MBA||14. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15803)||1994 CW|| align=right|12,7|| align=right|2,589|| align=right|0,187|| align=right|14,42|| align=right|4,166||MBA||7. februar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(15804)||1994 EY5|| align=right|13,4|| align=right|2,740|| align=right|0,053|| align=right|6,28|| align=right|4,534||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15805)||1994 GB1|| align=right|13,6|| align=right|2,272|| align=right|0,197|| align=right|5,53|| align=right|3,423||MBA||8. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15806)||1994 GN1|| align=right|12,6|| align=right|3,014|| align=right|0,123|| align=right|10,33|| align=right|5,232||MBA||15. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15807)||1994 GV9|| align=right|7,4|| align=right|44,04|| align=right|0,064|| align=right|00,57|| align=right|293||CBW||15. april 1994||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|15808 Zelter||1994 GF10|| align=right|13,8|| align=right|2,888|| align=right|0,083|| align=right|1,33|| align=right|4,906||MBA||3. april 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15809)||1994 JS|| align=right|7,8|| align=right|42,44|| align=right|0,220|| align=right|14,03|| align=right|277||TNR||11. maj 1994||Cerro Tololo||D. C. Jewitt; J. X. Luu
|-
|(15810)||1994 JR1|| align=right|7,7|| align=right|39,57|| align=right|0,122|| align=right|3,81|| align=right|249||PLT||12. maj 1994||La Palma||M. J. Irwin; A. Zytkow
|-
|15811 Nüsslein-Volhard||1994 ND1|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,171|| align=right|9,63|| align=right|5,719||MBA||10. julij 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15812)||1994 PZ|| align=right|15,1|| align=right|2,136|| align=right|0,166|| align=right|3,12|| align=right|3,121||MBA||14. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15813)||1994 PL12|| align=right|14,6|| align=right|2,427|| align=right|0,135|| align=right|1,49|| align=right|3,780||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15814)||1994 PX12|| align=right|15,8|| align=right|2,558|| align=right|0,167|| align=right|1,72|| align=right|4,090||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15815)||1994 PY18|| align=right|14,7|| align=right|2,337|| align=right|0,275|| align=right|11,18|| align=right|3,572||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15816)||1994 PV39|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,182|| align=right|1,31|| align=right|3,671||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|15817 Lucianotesi||1994 QC|| align=right|18,6|| align=right|1,325|| align=right|0,119|| align=right|13,88|| align=right|1,525||AMR||28. avgust 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|15818 DeVeny||1994 RO7|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,069|| align=right|00,79|| align=right|3,630||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15819 Alisterling||1994 SN9|| align=right|14,2|| align=right|2,186|| align=right|0,114|| align=right|6,84|| align=right|3,232||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15820)||1994 TB|| align=right|7,1|| align=right|39,28|| align=right|0,314|| align=right|12,15|| align=right|247||PLT||2. oktober 1994||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|(15821)||1994 TM2|| align=right|14,3|| align=right|2,143|| align=right|0,039|| align=right|3,29|| align=right|3,136||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15822)||1994 TV15|| align=right|13,5|| align=right|1,948|| align=right|0,080|| align=right|22,03|| align=right|2,719||MBA||8. oktober 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(15823)||1994 UO1|| align=right|15,1|| align=right|2,174|| align=right|0,157|| align=right|1,60|| align=right|3,204||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15824)||1994 WM1|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,085|| align=right|15,93|| align=right|3,822||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15825)||1994 WX1|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,091|| align=right|2,73|| align=right|4,014||MBA||30. november 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(15826)||1994 YO|| align=right|15,4|| align=right|2,250|| align=right|0,166|| align=right|3,89|| align=right|3,375||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15827)||1995 AO1|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,322|| align=right|10,05|| align=right|4,428||MBA||10. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15828)||1995 BS|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,059|| align=right|7,42|| align=right|3,680||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15829)||1995 BA1|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,176|| align=right|14,49|| align=right|4,170||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15830)||1995 BW1|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,223|| align=right|9,01|| align=right|4,143||MBA||27. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15831)||1995 BG3|| align=right|13,1|| align=right|2,861|| align=right|0,085|| align=right|11,79|| align=right|4,838||MBA||29. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15832)||1995 CB1|| align=right|14,2|| align=right|2,419|| align=right|0,162|| align=right|7,15|| align=right|3,761||MBA||7. februar 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(15833)||1995 CL1|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,152|| align=right|13,42|| align=right|4,277||MBA||3. februar 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|15834 McBride||1995 CT1|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,259|| align=right|32,30|| align=right|4,634||MBA||4. februar 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(15835)||1995 DY|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,140|| align=right|2,30|| align=right|4,083||MBA||21. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15836)||1995 DA2|| align=right|8,1|| align=right|36,53|| align=right|0,076|| align=right|6,56|| align=right|221||CNT||24. februar 1995||Mauna Kea||J. X. Luu; D. C. Jewitt
|-
|15837 Mariovalori||1995 DG13|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,112|| align=right|1,42|| align=right|5,418||MBA||25. februar 1995||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|15838 Auclair||1995 FU12|| align=right|14,0|| align=right|2,996|| align=right|0,096|| align=right|1,74|| align=right|5,185||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15839)||1995 JH1|| align=right|14,3|| align=right|3,110|| align=right|0,156|| align=right|2,18|| align=right|5,483||MBA||5. maj 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15840)||1995 KH1|| align=right|13,8|| align=right|2,789|| align=right|0,146|| align=right|10,27|| align=right|4,657||MBA||31. maj 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|15841 Yamaguchi||1995 OX|| align=right|14,5|| align=right|3,137|| align=right|0,327|| align=right|20,32|| align=right|5,554||MBA||27. julij 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15842)||1995 SX2|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|3,51|| align=right|3,777||MBA||20. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15843)||1995 SO3|| align=right|13,0|| align=right|2,921|| align=right|0,175|| align=right|11,92|| align=right|4,991||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15844)||1995 UQ5|| align=right|12,5|| align=right|3,055|| align=right|0,170|| align=right|10,62|| align=right|5,339||MBA||20. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|15845 Bambi||1995 UC17|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,134|| align=right|7,60|| align=right|3,584||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15846 Billfyfe||1995 UK28|| align=right|14,3|| align=right|2,447|| align=right|0,142|| align=right|5,71|| align=right|3,827||MBA||20. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15847)||1995 WA2|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,193|| align=right|3,13|| align=right|3,607||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15848)||1995 YJ4|| align=right|12,2|| align=right|3,147|| align=right|0,299|| align=right|25,98|| align=right|5,582||MBA||28. december 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|15849 Billharper||1995 YM10|| align=right|14,5|| align=right|2,951|| align=right|0,074|| align=right|2,38|| align=right|5,069||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15850)||1996 AE1|| align=right|12,7|| align=right|3,106|| align=right|0,046|| align=right|15,13|| align=right|5,473||MBA||12. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15851 Chrisfleming||1996 AD10|| align=right|13,3|| align=right|2,681|| align=right|0,144|| align=right|12,18|| align=right|4,389||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15852)||1996 BR1|| align=right|13,8|| align=right|2,212|| align=right|0,110|| align=right|5,63|| align=right|3,289||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15853)||1996 BB13|| align=right|14,3|| align=right|2,245|| align=right|0,102|| align=right|5,32|| align=right|3,363||MBA||16. januar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|15854 Numa||1996 CX2|| align=right|15,1|| align=right|2,225|| align=right|0,098|| align=right|5,80|| align=right|3,318||MBA||15. februar 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(15855)||1996 CP7|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,092|| align=right|4,41|| align=right|3,450||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15856)||1996 EL|| align=right|13,3|| align=right|2,371|| align=right|0,207|| align=right|7,87|| align=right|3,651||MBA||10. marec 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15857)||1996 EK1|| align=right|14,1|| align=right|2,273|| align=right|0,125|| align=right|2,59|| align=right|3,426||MBA||10. marec 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15858)||1996 EK15|| align=right|15,6|| align=right|2,177|| align=right|0,155|| align=right|2,04|| align=right|3,210||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15859)||1996 GO18|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,133|| align=right|4,57|| align=right|3,414||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|15860 Siráň||1996 HO|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,095|| align=right|7,90|| align=right|3,663||MBA||20. april 1996||Modra||A. Galád; D. Kalmancok
|-
|(15861)||1996 HB12|| align=right|12,9|| align=right|2,989|| align=right|0,141|| align=right|13,65|| align=right|5,167||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15862)||1996 HJ15|| align=right|14,8|| align=right|2,521|| align=right|0,037|| align=right|1,12|| align=right|4,002||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15863)||1996 HT15|| align=right|13,9|| align=right|2,946|| align=right|0,077|| align=right|2,22|| align=right|5,055||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15864)||1996 HQ23|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,148|| align=right|1,11|| align=right|3,328||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15865)||1996 HW25|| align=right|13,9|| align=right|2,317|| align=right|0,213|| align=right|6,33|| align=right|3,527||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15866)||1996 KG|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|2,91|| align=right|3,412||MBA||16. maj 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(15867)||1996 NK5|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,132|| align=right|00,77|| align=right|5,593||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|15868 Akiyoshidai||1996 OL|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,165|| align=right|4,54|| align=right|3,385||MBA||16. julij 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|15869 Tullius||1996 PL|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,186|| align=right|12,15|| align=right|4,269||MBA||8. avgust 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|15870 Obůurka||1996 QD|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,170|| align=right|11,40|| align=right|4,285||MBA||16. avgust 1996||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15871)||1996 QX1|| align=right|13,0|| align=right|2,695|| align=right|0,177|| align=right|12,18|| align=right|4,424||MBA||24. avgust 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15872)||1996 RJ4|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,089|| align=right|2,47|| align=right|4,288||MBA||11. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(15873)||1996 TH7|| align=right|14,1|| align=right|2,718|| align=right|0,084|| align=right|2,76|| align=right|4,479||MBA||5. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15874)||1996 TL66|| align=right|5,4|| align=right|82,8|| align=right|0,577|| align=right|24,03|| align=right|754||SDO||9. oktober 1996||Mauna Kea||C. Trujillo; D. C. Jewitt; J. X. Luu; J. Chen
|-
|(15875)||1996 TP66|| align=right|6,8|| align=right|39,21|| align=right|0,328|| align=right|5,70|| align=right|246||PLT||11. oktober 1996||Mauna Kea||J. X. Luu; D. C. Jewitt; C. Trujillo
|-
|(15876)||1996 VO38|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,062|| align=right|2,87|| align=right|4,814||MBA||12. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15877)||1996 WZ1|| align=right|12,0|| align=right|3,224|| align=right|0,094|| align=right|10,62|| align=right|5,789||MBA||24. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15878)||1996 XC3|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,163|| align=right|11,49|| align=right|5,679||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15879)||1996 XH6|| align=right|13,9|| align=right|2,900|| align=right|0,112|| align=right|3,21|| align=right|4,937||MBA||3. december 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15880)||1997 AM7|| align=right|15,5|| align=right|2,291|| align=right|0,093|| align=right|3,47|| align=right|3,467||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15881)||1997 CU|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,049|| align=right|6,10|| align=right|3,680||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15882)||1997 CF29|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,133|| align=right|2,31|| align=right|3,483||MBA||7. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15883)||1997 CR29|| align=right|7,2|| align=right|47,15|| align=right|0,211|| align=right|19,15|| align=right|324||CBW||3. februar 1997||Mauna Kea||C. Trujillo; J. Chen; D. C. Jewitt
|-
|(15884)||1997 DJ|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,054|| align=right|7,07|| align=right|3,564||MBA||27. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(15885)||1997 EE|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,097|| align=right|4,03|| align=right|3,383||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15886)||1997 EB6|| align=right|14,6|| align=right|2,302|| align=right|0,129|| align=right|3,71|| align=right|3,492||MBA||7. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15887 Daveclark||1997 ER26|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,209|| align=right|1,89|| align=right|5,341||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15888)||1997 EE29|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,125|| align=right|00,50|| align=right|3,777||MBA||13. marec 1997||Višnjan||Visnjan
|-
|(15889)||1997 FD4|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,050|| align=right|6,50|| align=right|3,379||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15890 Prachatice||1997 GY|| align=right|16,4|| align=right|2,141|| align=right|0,096|| align=right|2,67|| align=right|3,133||MBA||3. april 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(15891)||1997 GG7|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,201|| align=right|4,38|| align=right|3,527||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15892)||1997 GB14|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,131|| align=right|3,56|| align=right|3,259||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15893)||1997 GV20|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,162|| align=right|2,89|| align=right|4,016||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15894)||1997 JA13|| align=right|15,0|| align=right|2,415|| align=right|0,150|| align=right|3,02|| align=right|3,753||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15895)||1997 JJ15|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,136|| align=right|5,49|| align=right|3,440||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|15896 Birkhoff||1997 LX5|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,155|| align=right|1,99|| align=right|3,773||MBA||13. junij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|15897 Beňačková||1997 PD3|| align=right|15,7|| align=right|2,147|| align=right|0,095|| align=right|2,54|| align=right|3,145||MBA||10. avgust 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|15898 Kharasterteam||1997 QP|| align=right|13,3|| align=right|2,584|| align=right|0,066|| align=right|13,62|| align=right|4,152||MBA||26. avgust 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|15899 Silvain||1997 RR1|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,088|| align=right|2,33|| align=right|3,264||MBA||3. september 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(15900)||1997 RK3|| align=right|14,2|| align=right|2,381|| align=right|0,134|| align=right|7,36|| align=right|3,673||MBA||3. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15901)||1997 RY8|| align=right|13,8|| align=right|3,031|| align=right|0,103|| align=right|10,55|| align=right|5,276||MBA||12. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15902)||1997 RA9|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,096|| align=right|5,68|| align=right|3,403||MBA||13. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15903)||1997 RP10|| align=right|13,5|| align=right|2,640|| align=right|0,138|| align=right|12,78|| align=right|4,289||MBA||5. september 1997||Burlington||T. Handley
|-
|15904 Halstead||1997 SD11|| align=right|14,4|| align=right|2,164|| align=right|0,027|| align=right|3,05|| align=right|3,182||MBA||29. september 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|15905 Berthier||1997 SV15|| align=right|14,3|| align=right|2,533|| align=right|0,179|| align=right|7,80|| align=right|4,030||MBA||27. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(15906)||1997 SX21|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,122|| align=right|1,88|| align=right|3,367||MBA||30. september 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|15907 Robot||1997 TG10|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,131|| align=right|5,34|| align=right|3,478||MBA||6. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15908)||1997 TE12|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,093|| align=right|1,89|| align=right|5,367||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15909)||1997 TM17|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,145|| align=right|6,79|| align=right|3,458||MBA||8. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15910)||1997 TU17|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,101|| align=right|5,51|| align=right|3,415||MBA||6. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|15911 Davidgauthier||1997 TL21|| align=right|16,8|| align=right|2,431|| align=right|0,210|| align=right|2,14|| align=right|3,791||MBA||4. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15912)||1997 TR26|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,192|| align=right|3,65|| align=right|3,790||MBA||13. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15913 Telemachus||1997 TZ27|| align=right|12,2|| align=right|5,205|| align=right|0,060|| align=right|7,26|| align=right|11,88||JUT||1. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(15914)||1997 UM3|| align=right|13,7|| align=right|2,380|| align=right|0,201|| align=right|2,03|| align=right|3,672||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15915)||1997 UR3|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,051|| align=right|3,34|| align=right|4,357||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15916)||1997 UL7|| align=right|14,2|| align=right|2,401|| align=right|0,052|| align=right|3,77|| align=right|3,719||MBA||25. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(15917)||1997 UX7|| align=right|13,6|| align=right|2,791|| align=right|0,198|| align=right|7,10|| align=right|4,663||MBA||28. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|15918 Thereluzia||1997 UE9|| align=right|14,6|| align=right|2,245|| align=right|0,163|| align=right|6,65|| align=right|3,362||MBA||27. oktober 1997||Bornheim||N. Ehring
|-
|(15919)||1997 UA22|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,203|| align=right|5,79|| align=right|3,467||MBA||25. oktober 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15920)||1997 UB25|| align=right|13,8|| align=right|2,204|| align=right|0,218|| align=right|4,06|| align=right|3,271||MBA||29. oktober 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15921 Kintaikyo||1997 VP|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,120|| align=right|6,40|| align=right|3,523||MBA||1. november 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15922)||1997 VR|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,189|| align=right|2,99|| align=right|3,402||MBA||1. november 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15923)||1997 VN3|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,191|| align=right|18,12|| align=right|4,158||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15924)||1997 VE5|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,203|| align=right|3,06|| align=right|3,724||MBA||7. november 1997||Solingen||B. Koch
|-
|(15925)||1997 VM6|| align=right|13,0|| align=right|2,591|| align=right|0,125|| align=right|12,39|| align=right|4,170||MBA||10. november 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15926)||1997 VP6|| align=right|14,1|| align=right|2,516|| align=right|0,173|| align=right|1,05|| align=right|3,989||MBA||5. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15927)||1997 WV2|| align=right|13,4|| align=right|2,396|| align=right|0,085|| align=right|5,19|| align=right|3,708||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15928)||1997 WC3|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,121|| align=right|7,72|| align=right|3,724||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15929 Ericlinton||1997 WQ11|| align=right|13,4|| align=right|3,171|| align=right|0,121|| align=right|1,50|| align=right|5,647||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15930)||1997 WT37|| align=right|14,7|| align=right|2,396|| align=right|0,114|| align=right|2,48|| align=right|3,709||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15931)||1997 WK45|| align=right|13,6|| align=right|3,186|| align=right|0,176|| align=right|2,08|| align=right|5,686||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15932)||1997 XL5|| align=right|14,0|| align=right|2,606|| align=right|0,094|| align=right|5,45|| align=right|4,207||MBA||2. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15933)||1997 YD|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,200|| align=right|1,43|| align=right|3,636||MBA||18. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15934)||1997 YQ|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,210|| align=right|2,37|| align=right|3,708||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15935)||1997 YT|| align=right|14,0|| align=right|2,646|| align=right|0,077|| align=right|3,87|| align=right|4,304||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15936)||1997 YM4|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,174|| align=right|12,76|| align=right|4,139||MBA||22. december 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15937)||1997 YP5|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,215|| align=right|2,63|| align=right|3,784||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15938 Bohnenblust||1997 YA8|| align=right|13,5|| align=right|2,452|| align=right|0,213|| align=right|11,93|| align=right|3,840||MBA||27. december 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|15939 Fessenden||1997 YP8|| align=right|12,5|| align=right|3,173|| align=right|0,125|| align=right|13,15|| align=right|5,651||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15940)||1997 YU13|| align=right|13,7|| align=right|2,924|| align=right|0,047|| align=right|1,46|| align=right|4,999||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15941 Stevegauthier||1997 YX15|| align=right|13,1|| align=right|3,041|| align=right|0,111|| align=right|14,40|| align=right|5,301||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15942)||1997 YZ16|| align=right|14,0|| align=right|2,433|| align=right|0,117|| align=right|5,48|| align=right|3,795||MBA||23. december 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15943)||1998 AZ|| align=right|13,7|| align=right|3,068|| align=right|0,072|| align=right|10,06|| align=right|5,374||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15944)||1998 AH5|| align=right|13,0|| align=right|3,117|| align=right|0,126|| align=right|2,64|| align=right|5,503||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|15945 Raymondavid||1998 AZ5|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,131|| align=right|4,83|| align=right|5,609||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|15946 Satinský||1998 AP7|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,096|| align=right|4,30|| align=right|4,406||MBA||8. januar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|15947 Milligan||1998 AL10|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,161|| align=right|4,93|| align=right|4,006||MBA||2. januar 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(15948)||1998 BE|| align=right|13,3|| align=right|2,712|| align=right|0,070|| align=right|6,53|| align=right|4,465||MBA||16. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15949 Rhaeticus||1998 BQ|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,141|| align=right|7,42|| align=right|3,455||MBA||17. januar 1998||Davidschlag||E. Meyer; E. Obermair
|-
|15950 Dallago||1998 BA2|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,188|| align=right|4,19|| align=right|4,097||MBA||17. januar 1998||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(15951)||1998 BB2|| align=right|12,3|| align=right|3,122|| align=right|0,134|| align=right|17,74|| align=right|5,515||MBA||17. januar 1998||Dossobuono||L. Lai
|-
|(15952)||1998 BM7|| align=right|13,3|| align=right|3,116|| align=right|0,068|| align=right|12,85|| align=right|5,499||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(15953)||1998 BD8|| align=right|13,0|| align=right|2,624|| align=right|0,190|| align=right|12,91|| align=right|4,249||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15954)||1998 BG11|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,031|| align=right|6,44|| align=right|4,509||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15955 Johannesgmunden||1998 BS13|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,045|| align=right|3,08|| align=right|4,651||MBA||26. januar 1998||Davidschlag Observ||E. Meyer
|-
|(15956)||1998 BY24|| align=right|13,8|| align=right|2,845|| align=right|0,015|| align=right|1,22|| align=right|4,797||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15957 Gemoore||1998 BB27|| align=right|14,2|| align=right|2,932|| align=right|0,107|| align=right|1,11|| align=right|5,020||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15958)||1998 BE33|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,287|| align=right|10,29|| align=right|4,423||MBA||30. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15959)||1998 BQ40|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|4,30|| align=right|4,664||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|15960 Hluboká||1998 CH|| align=right|12,8|| align=right|2,691|| align=right|0,071|| align=right|22,76|| align=right|4,414||MBA||2. februar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(15961)||1998 CC1|| align=right|13,8|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|9,98|| align=right|4,642||MBA||4. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15962)||1998 CM2|| align=right|14,5|| align=right|2,431|| align=right|0,151|| align=right|3,16|| align=right|3,790||MBA||15. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15963)||1998 CY3|| align=right|13,2|| align=right|2,678|| align=right|0,176|| align=right|13,26|| align=right|4,381||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|15964 Billgray||1998 DU|| align=right|15,2|| align=right|1,953|| align=right|0,093|| align=right|18,08|| align=right|2,728||MBA||19. februar 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|15965 Robertcox||1998 DU7|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,089|| align=right|12,23|| align=right|5,184||MBA||23. februar 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(15966)||1998 DL13|| align=right|13,2|| align=right|3,142|| align=right|0,139|| align=right|7,42|| align=right|5,568||MBA||25. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|15967 Clairearmstrong||1998 DN20|| align=right|12,5|| align=right|2,637|| align=right|0,289|| align=right|12,22|| align=right|4,282||MBA||24. februar 1998||Rolvenden||M. Armstrong
|-
|(15968)||1998 DX35|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,132|| align=right|1,02|| align=right|5,750||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15969)||1998 EW11|| align=right|12,5|| align=right|3,160|| align=right|0,069|| align=right|8,62|| align=right|5,616||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15970)||1998 FA9|| align=right|15,8|| align=right|2,160|| align=right|0,183|| align=right|5,07|| align=right|3,174||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15971 Hestroffer||1998 FA11|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,191|| align=right|5,51|| align=right|3,370||MBA||25. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15972)||1998 FM27|| align=right|13,4|| align=right|3,050|| align=right|0,123|| align=right|3,13|| align=right|5,327||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15973)||1998 FM85|| align=right|13,5|| align=right|3,069|| align=right|0,061|| align=right|11,80|| align=right|5,377||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15974)||1998 FL103|| align=right|12,8|| align=right|3,046|| align=right|0,138|| align=right|8,16|| align=right|5,314||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15975)||1998 FW108|| align=right|13,6|| align=right|3,206|| align=right|0,143|| align=right|5,20|| align=right|5,738||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15976)||1998 FY119|| align=right|13,2|| align=right|2,986|| align=right|0,106|| align=right|10,06|| align=right|5,159||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15977)||1998 MA11|| align=right|10,4|| align=right|5,212|| align=right|0,048|| align=right|17,32|| align=right|11,90||JUT||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15978)||1998 QL1|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,121|| align=right|3,80|| align=right|4,394||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(15979)||1998 QW34|| align=right|12,3|| align=right|2,772|| align=right|0,201|| align=right|14,83|| align=right|4,615||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15980)||1998 RC19|| align=right|12,9|| align=right|3,143|| align=right|0,035|| align=right|8,95|| align=right|5,572||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15981)||1998 UP6|| align=right|13,2|| align=right|2,606|| align=right|0,253|| align=right|17,57|| align=right|4,206||MBA||18. oktober 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15982)||1998 VA4|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,156|| align=right|12,90|| align=right|3,690||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15983)||1998 WM1|| align=right|13,4|| align=right|2,537|| align=right|0,192|| align=right|4,71|| align=right|4,041||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15984)||1998 WM7|| align=right|13,5|| align=right|2,569|| align=right|0,219|| align=right|9,08|| align=right|4,116||MBA||24. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15985)||1998 WU20|| align=right|13,6|| align=right|2,222|| align=right|0,051|| align=right|7,55|| align=right|3,312||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15986 Fienga||1998 XU1|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,232|| align=right|2,65|| align=right|4,418||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15987)||1998 XV10|| align=right|14,6|| align=right|2,297|| align=right|0,114|| align=right|4,71|| align=right|3,481||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15988)||1998 XD24|| align=right|13,8|| align=right|2,269|| align=right|0,177|| align=right|5,43|| align=right|3,417||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15989)||1998 XK39|| align=right|13,3|| align=right|2,326|| align=right|0,101|| align=right|5,71|| align=right|3,548||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15990)||1998 YT1|| align=right|14,4|| align=right|2,354|| align=right|0,216|| align=right|2,00|| align=right|3,612||MBA||17. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15991)||1998 YH3|| align=right|13,6|| align=right|2,163|| align=right|0,071|| align=right|5,26|| align=right|3,181||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15992 Cynthia||1998 YL4|| align=right|14,5|| align=right|2,322|| align=right|0,066|| align=right|6,55|| align=right|3,539||MBA||18. december 1998||Farpoint||Gary Hug
|-
|(15993)||1998 YH8|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,131|| align=right|3,91|| align=right|4,207||MBA||24. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15994)||1998 YO8|| align=right|13,9|| align=right|2,270|| align=right|0,062|| align=right|5,06|| align=right|3,419||MBA||23. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15995)||1998 YQ9|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,119|| align=right|2,31|| align=right|3,419||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(15996)||1998 YC12|| align=right|14,4|| align=right|2,300|| align=right|0,170|| align=right|7,28|| align=right|3,488||MBA||27. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15997)||1999 AX|| align=right|13,4|| align=right|2,689|| align=right|0,117|| align=right|13,58|| align=right|4,408||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15998)||1999 AG2|| align=right|14,3|| align=right|2,207|| align=right|0,044|| align=right|4,27|| align=right|3,279||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15999)||1999 AG7|| align=right|14,6|| align=right|2,257|| align=right|0,075|| align=right|3,46|| align=right|3,391||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16000)||1999 AW16|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,170|| align=right|2,19|| align=right|3,723||MBA||10. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov